Argentine (Frankrijk), gemeente in Savoie
 Argentine (Michigan), plaats in de Verenigde Staten
 Argentine (metrostation), Parijs
 Argentine, riviertje in België, zie Zilverbeek